Josep Espinàs i Capdevila, alcalde de Sant Just Desvern entre 1941 i 1945
 Josep Espinàs i Xivillé (Barcelona, 1928), químic i activista social
 Josep Maria Espinàs i Massip (Barcelona, 1927), escriptor